Jane Deley (1878-1949), peintre française ;
 Pierre Deley (1893-1981), aviateur français.